Dronning Marie, dronning Maria eller dronning Mary kan henvise til følgende personer:

Regerende dronninger 
 Maria af Montferrat (1192-1212) - regerende dronning af Jerusalem 1205-1212.
 Maria af Sicilien (1363-1401) - regerende dronning af Sicilien 1377-1401.
 Marie af Ungarn (1371-1395) - regerende dronning af Ungarn 1382-1385 og 1386-1395.
 Maria 1. af England (1516–1558) - regerende dronning af England og Irland 1553–1558.
 Marie Stuart (1542-1587) - regerende dronning af Skotland 1542-1567.
 Maria 2. af England (1662-1694) - regerende dronning af England, Skotland og Irland 1689-1694 sammen med sin mand Vilhelm 3.
 Maria 1. af Portugal (1734-1816) - regerende dronning af Portugal 1777-1815.
 Maria 2. af Portugal (1819-1853) - regerende dronning af Portugal 1826-1828 og 1834-1853.

Ikke-regerende dronninger 
 Mary Rose Tudor (1496-1533) - dronning af Frankrig, gift med kong Ludvig 12. af Frankrig.
 Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassel (1767-1852) - dronning af Danmark og Norge, gift med kong Frederik 6. af Danmark.
 Mary af Teck (1867-1953) - dronning af Storbritannien, gift med kong Georg 5. af Storbritannien.
 Marie af Edinburgh (1875-1938) - dronning af Rumænien, gift med kong Ferdinand 1. af Rumænien.
 Marie af Rumænien (1900-1961) - dronning af Jugoslavien, gift med kong Alexander 1. af Jugoslavien.

Se også 
 Maria
 Queen Mary - et oceanskib, som i perioden 1936 til 1967 sejlede mellem Southampton i England og New York i USA.
 Queen Mary 2 - verdens fjerdestørste krydstogtskibsklasse og verdens syvendestørste passagerskib.
 Queen Mary's Peak - et bjerg på øen Tristan da Cunha i den sydlige del af Atlanterhavet.